Benatia ist der Familienname folgender Personen:
 Abdelmadjid Benatia (* 1984), algerischer Fußballspieler
 Medhi Benatia (* 1987), marokkanischer Fußballspieler